Bremen 1 steht für:

 Bremen Eins, Hörfunkprogramm von Radio Bremen
 Bremen 1 (Schiff), Feuerlösch- und Polizeiboot der Freien Hansestadt Bremen

Siehe auch:
 Bremen (Schiff, 1858) (auch Bremen (I)),  Segeldampfer des Norddeutschen Lloyd